Kulik este un nume de familie rusesc. Echivalentul său ucrainean este Kulyk.

Numele a fost/este purtat de următoarele persoane:

 Evgheni Kulik (n. 1993), jucător rus de hochei pe gheață
 Grigori Kulik, comandant militar ucrainean-sovietic
 Ilia Kulik, campion olimpic rus de patinaj
 Jakob Philipp Kulik, matematician austriac
 Leonid Kulik, mineralog rus născut în Estonia
 Oleg Kulik, artist rus
 Zofia Kulik, artistă poloneză

Vezi și
 Kulik

Nume de familie slave